

Albums
Anywhere (Flower Travellin' Band)
Anywhere (New Musik)
Anywhere (Anywhere)

Bands
Anywhere (band) - Amerikaanse band

Songs
Anywhere (112)
Anywhere (Beth Orton)
Anywhere (Page 44)
Anywhere (Axle Whitehead)
Anywhere (Passenger)
Anywhere (Rita Ora)
Anywhere (Mustard and Nick Jonas)